Roman Zieglgänsberger (* 1972), deutscher Kunsthistoriker
 Walter Zieglgänsberger (* 1940), deutscher Mediziner, Psychiater und Schmerzforscher